Balance of Power (englisch für „Gleichgewicht der Kräfte“) steht für:
 Balance of Power (Doktrin), Grundprinzip der britischen Außen- und Militärpolitik
 Mächtegleichgewicht, eine Ordnung der internationalen Beziehungen
 Balance of Power (Computerspiel), Strategiespiel für Macintosh-Computer (1985)
 Balance of Power (Band), englische Power- und Progressive-Metal-Band (ab 1995)
 Balance of Power (Album), Musikalbum der britischen Rockband Electric Light Orchestra (1986)
 Balance of Power (Film), kanadisch-amerikanischer Actionfilm (1996)